Vía Carpetana - straat in Madrid
 Carpetana (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat